C.K. Dezerterzy – powieść Kazimierza Sejdy z 1937
 C.K. Dezerterzy – film w reżyserii Janusza Majewskiego z 1985, ekranizacja powieści

Zobacz też 
 Złoto dezerterów